Междудворье:
 Междудворье — посёлок железнодорожного разъезда в Шалакушском сельском поселении Приморского района Архангельской области
 Междудворье — железнодорожный разъезд Северной железной дороги в Архангельской области